Zu den Strecken des Fahrplanfelds 550 (Bern–Zürich HB) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Olten
 Bahnstrecke Olten–Aarau
 Heitersbergstrecke (Aarau–Killwangen-Spreitenbach)
 Bahnstrecke Baden–Zürich (Killwangen-Spreitenbach–Zürich HB)

500…